Heinrich Wilhelm Pelizaeus (1851-1930), banchiere tedesco
 Friedrich Christoph Pelizaeus (1851-1942), neurologo tedesco
 Klaus Pelizaeus, compositore tedesco
 Johanna Pelizaeus, fondatrice del Pelizaeus-Gymnasiums in Paderborn

 Malattia di Pelizaeus-Merzbacher